Anthony Gonzalez : membre du groupe M83
 Anthony Gonzalez : acteur américain
 Anthony E. Gonzalez : joueur de football et homme politique américain